De Engelstalige benaming voor spotlijster

Literatuur 
Mockingbird (Tevis), een roman van Walter Tevis
Mockingbird (Stewart), een roman van Sean Stewart
Mockingbird (Erskine), een roman van Kathryn Erskine
To Kill a Mockingbird, een roman van Harper Lee
Mockingbird (Barbara Morse-Barton), een superheld van Marvel Comics
Mockingbird (DC), een superschurk uit DC Comics.

Muziek 
"The Mocking Bird", een lied van de Four Lads
Mockingbird (Inez & Charlie Foxx song), een lied van Inez en Charlie Foxx. Gecoverd door Dusty Springfield, Carly Simon, James Taylor, en Toby Keith
Mockingbird (Eminem), een rapnummer van Eminem
Mockingbird (Rob Thomas), een single van Rob Thomas
Mockingbird (Derek Webb), een album van Derek Webb
Mocking Bird (BJH), een lied van Barclay James Harvest